OSCA/Osca peut être un sigle ou un toponyme.

Sigle 

OSCA peut désigner :
 Officine Specializzate Costruzione Automobili, un ancien constructeur automobile.

Toponyme 
Osca, nom latin de Huesca (en espagnol, Uesca en aragonais), lieu du décès de Quintus Sertorius.

Voir aussi 
 Tabula Osca, une inscription en alphabet osque sur une plaque en bronze qui date du III siècle av. J.-C.